Brancaccio ist der Familienname folgender Personen

 Antonio Brancaccio (1923–1995), italienischer Richter und Politiker
 Bufillo Brancaccio († 1416) italienisch-französischer Militär
 Francesco Maria Brancaccio (1592–1675), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Giovanni Brancaccio (1903–1974), italienischer Künstler
 Landolfo Brancaccio († 1312), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Niccolò Brancaccio (ca. 1340–1412), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Nuria Brancaccio (* 2000), italienische Tennisspielerin
 Raul Brancaccio (* 1997), italienischer Tennisspieler
 Stefano Brancaccio (1618–1682), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Tommaso Brancaccio († 1427), italienischer Geistlicher, Kardinal

Brancaccio steht für:
 Brancaccio (Palermo), Stadtviertel in Palermo
 Teatro Brancaccio, Theater in Rom
 Palazzo Brancaccio (Rom), Adelspalast in Rom
 Palazzo Brancaccio (Neapel), Adelspalast in Neapel